Aba, férfikeresztnév
 Aba, város Fejér megyében
 Aba, nigériai iparváros
 Aba nemzetség
 Abapuszta, Ógyalla része, Szlovákia
 Abapuszta, Balkány város egyik városrésze, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
 aba, daróc, vastag, érdes abavászon, durvaszövésű pamutkelme; török, arab eredetű szó, ott teve-, v. kecskeszőrből készült köpeny-, v. ruhaanyag; ma: lópokróc.
 ABA  az American Basketball Association rövidítése